Brisbin peut faire référence à :

Lieux 
 Brisbin (Pennsylvanie), une localité des États-Unis,
 , une localité du Canada.

Personnalités 

  (1952), acteur américain,
 James S. Brisbin (1837-1892), soldat américain.